Meloy ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Meloy (* 1974), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger der Band The Decemberists
 Guy S. Meloy Jr. (1903–1968), US-amerikanischer General
 Maile Meloy (* 1972), amerikanische Romanschriftstellerin
 Robin Meloy Goldsby, US-amerikanische Pianistin, Komponistin und Autorin

Meløy steht für:

 Meløy, eine Kommune in der norwegischen Provinz Nordland